Cris Collinsworth, un joueur de football américain, puis journaliste et commentateur sportif américain.
 , une écrivaine américaine.
 James Collinsworth, un avocat texan d'origine américaine et une figure politique du début de l'histoire de la République du Texas.
 Kyle Collinsworth, un joueur américain de basket-ball.

 Comté de Collingsworth, au Texas (baptisé en référence à James Collinsworth).